Pelican Bay (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Pelican Bay (Texas), een stadje in de Amerikaanse staat Texas
 Pelican Bay State Prison, een supermaxgevangenis in de Amerikaanse staat Californië